Hermenerico (rei grutungo) - rei dos grutungos
 Hermenerico (rei suevo) - rei dos suevos
 Hermenerico (cônsul) - cônsul filho de Aspar